Rywalizacja indywidualna w szabli mężczyzn na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1928 została rozegrana w dniach 10–11 sierpnia. Wystartowało 44 zawodników z 17 krajów.

Wyniki 
Rywalizację rozpoczęto od ćwierćfinałów, w których zawodników podzielono na 8 grup (od 3 do 7 zawodników), z których 3 najlepszych zawodników z każdej grupy awansowało do półfinałów. W półfinale rywalizowano w trzech grupach po 8 zawodników z których 4 najlepszych z każdej grupy awansowało do finału. Walki toczono do 5 trafień.

Ćwierćfinały

Grupa A 
Grupa liczyła tylko 3 zawodników nie było potrzeby rozgrywania walk - 3 najlepszych zawodników z każdej grupy awansowało do półfinału.

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Półfinały

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Finał 
O złotym i srebrnym medalu zadecydowała walka barażowa.

Baraż

Bibliografia 
 
 

Szermierka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1928